Департамент Альберди  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 13507 км². Население — 17252 человек. Плотность населения — 1,30 чел./км².

Административный центр — Кампо-Гальо.

География 
Департамент расположен на севере провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Копо
на востоке — с провинцией Чако
на юге — с департаментами Фигероа, Морено
на западе — с департаментами Пеллегрини, Хименес

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:
Кампо-Гальо
Сачайох

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро